Kaarle est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1868-1949), homme politique finlandais
Kaarle Krohn (1863-1933), folkloriste et professeur finlandaise
 (1886-1938), lutteur olympique finlandais
Kaarle McCulloch (né en 1988), coureuse cycliste australienne
 (né en 1941), sociologue finlandais
Kaarle Ojanen (1918-2009), joueur d'échecs finlandais
 (1919-2000), tireur sportif finlandais
 (né en 1995), compétiteur de voile finlandais
Kaarle Väinö Voionmaa (1869-1947), homme politique et diplomate finlandais

Voir aussi
Prix Kaarle, récompense littéraire finlandaise

Homonymie de prénom
Prénom finlandais